USS Santee — кораблі ВМС США, названі на честь річки Санті у штаті Південна Кароліна.

 USS Santee (1861) — вітрильний фрегат, збудований у 1861 році. Затонув у 1912 році.
 USS Santee (1905) — британське вантажне судно «SS Arvonian», у 1917 році реквізоване ВМС Великої Британії. Того ж року продане США, де отримало назву «USS Arvonian», пізніше «USS Santee». У 1918 році повернуте Великій Британії де отримало назву «HMS Bendish». У 1919 році продане для комерційного використання, з 1919 по 19128 роки мало назву «SS Brookvale». У 1928 році продане Латвії, де отримало назву «SS Spīdola». У 1941 році захоплене німцями і перейменоване на «SS Rudau» і використовувалось у складі флоту. З 1947 року продане для комерційного використання. Здане на злам у 1958 році.   
 USS Santee (CVE-29) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Сенгамон». На службі до 1959 року, після чого проданий на злам

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни